Luke Cage steht für:
 Superheld aus dem Marvel-Universum, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum#Luke Cage
 Marvel’s Luke Cage, Fernsehserie